On appelle chiendent plusieurs espèces de plantes herbacées de la famille des Poaceae, très communes et adventices des cultures. Le genre principal est Elytrigia, auquel appartient le chiendent officinal ou petit chiendent, le plus commun. De nombreux taxinomistes  ne reconnaissent plus le genre Elytrigia, le fusionnent avec Elymus en vertu de nombreuses études cytogénétiques qui mettent en évidence la similarité de leurs compositions génomiques et l'avaient exclu de longue date de la flore d'Europe. On peut donc considérer que chiendent est le nom vernaculaire du genre Elymus. 

L'espèce Elymus repens fait aujourd'hui l'objet de recherches<ref>Une expérimentation menée à l'INRA de Clermont-Ferrand étudie notamment la dynamique de colonisation dElymus repens selon la graminée présente et l'accumulation d'herbe.</ref>, notamment pour l'identification des caractéristiques des espèces pâturées par les herbivores. Elymus repens est en effet une espèce colonisatrice, grâce à ses nombreux rhizomes.

 Étymologie 
Le nom vernaculaire de chiendent fait référence aux feuilles pointues de la plante ou, chez le Cynodon au rhizome qui porte de fins bourgeons blancs, aigus et recourbés, évoquant plus ou moins bien des canines de chiens.

Par une formation insolite, il a apparemment conservé l'ordre des mots du latin médiéval cani dente (latin classique canis dens, dentis).

Espèces du genre obsolète  Elytrigia
 Chiendent à feuilles de Jonc, Elytrigia juncea   (L.) Nevski 
 Chiendent allongé, Elytrigia elongata   (Host) Nevski 
 Chiendent de Corse, Elytrigia corsica   (Hack.) Holub 
 Chiendent de la mer Noire, Elytrigia obtusiflora   (DC.) Tzvelev 
 Chiendent des champs, Elytrigia campestris   (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras 
 Chiendent du littoral, Elytrigia atherica   (Link) Kerguélen ex Carreras 
 Chiendent officinal, Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski    
 Chiendent du Pont, Elytrigia obtusiflora   (DC.) Tzvelev 
 Chiendent intermédiaire, Elytrigia intermedia   (Host) Nevski 
 Chiendent lâche ou chiendent épineux, Elytrigia × laxa   (Fr.) Kerguélen

Espèces d'autres genres de Poaceae
 Chiendent des chiens, Elymus caninus (L.) L.
 Chiendent à balai, Bothriochloa ischaemum   (L.) Keng 
 Chiendent de bœuf, Stenotaphrum secundatum   (Walter) Kuntze 
 Chiendent des sables, Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis 
 Chiendent pectiné, Agropyron cristatum subsp. pectinatum   (M.Bieb.) Tzvelev 
 Chiendent piquant, Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis 
 Chiendent rampant ou Chiendent officinal, Agropyron repens ou Elytrigia repens ou Elymus repens Chiendent pied-de-poule ou Gros Chiendent, Cynodon dactylon   (L.) Pers. 
 Chiendent à bossettes, Dactylis glomerata   L., c'est le dactyle pelotonné.
 Chiendent à boules, Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum   (Willd.) Schübler & G.Martens, c'est le fromental ou Ray-grass français. 
 Chiendent odorant, Anthoxanthum odoratum   L. c'est la flouve odorante. 
 Chiendent-ruban, Phalaris arundinacea   L., c'est l'alpiste faux-roseau ou la baldingère. 
 Chiendent marin, Ammophila arenaria   (L.) Link, c'est l'oyat ou Roseau des sables.

Espèces d'autres familles
 Chiendent rouge ou laîche des sables, Carex arenaria L. (Cyperaceae).
 Chiendent marin ou pelote de mer, Posidonia oceanica'' (L.) Delile (Posidoniaceae).

 Symbolique 
 Évocation dans la littérature 

 Calendrier républicain 
Dans le calendrier républicain, le Chiendent''' était le nom attribué au  du mois de pluviôse.

Divers

Bioaccumulation d'éléments traces métalliques 
Sans être véritablement métallophyte, cette plante peut bioaccumuler d'importantes quantité de plomb ou d'autres métaux ou métalloïdes toxiques dans ses feuilles, et plus encore dans son système racinaire (par exemple sur des stands de tir utilisant des balles et/ou grenailles de plomb, assez pour induire un saturnisme animal chez les organismes herbivores qui le consommeront, ce qui peut poser des problèmes de santé publique s'il s'agit de gibier ou animaux devant produire des œufs ou de la viande, du lait...).

Jardinage 
Le chiendent est considéré comme envahissant par la plupart des jardiniers. Certaines plantes sécrèteraient des substances toxiques pour le chiendent et permettraient de l'éliminer des jardins. Parmi ces plantes, on peut citer l'œillet d'Inde, la rose d'Inde et le souci.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Glossaire de botanique

Liens externes 
 .
 .

Gazon
Nom de graminée ambigu
Graminée adventice